

Населені пункти та їхні частини
 Воля-Мала — село в гміні Білґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Воля-Мала — село в гміні Чорна Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Воля-Мала — частина міста Бихава в Люблінському повіті Люблінського воєводства
 Воля-Мала — частина села Воля-Дальша в гміні Білобжеґі Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки